Auprès de mon arbre peut désigner :
 Auprès de mon arbre, une chanson de Georges Brassens sur l'album Je me suis fait tout petit
 Auprès de mon arbre, un album de Rit
 Auprès de mon arbre, une association française

Voir aussi 
 Georges Brassens, auprès de son arbre, un récit biographique d'André Tillieu